Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji International German Open 2015 nastoupilo třicet dva hráčů. Na rozdíl od předchozích ročníků došlo ke snížení počtu hráčů dvouhry ze čtyřiceti osmi na třicet dva tenistů, což se také odrazilo v redukci nasazených ze šestnácti na osm. Obhájcem titulu byl argentinský tenista Leonardo Mayer, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený Španěl Rafael Nadal, startující na divokou kartu. Ve finále zdolal italskou turnajovou osmičku Fabia Fogniniho po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–5. V probíhající sezóně si tak připsal, po triumfech na Argentina Open 2015 a MercedesCupu 2015, třetí turnajové vítězství, které představovalo šedesátý sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hamburg European Open
Tenis v Německu v roce 2015
ATP World Tour 2015